Bisaurri kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bisaurri (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Bisaurri (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar